IGM steht für:
 IG Metall, deutsche Gewerkschaft
 Intergalaktisches Medium in der Astrophysik
 Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung, ein medizinhistorisches Forschungsinstitut in Stuttgart
 Intersex genital mutilation, deutsch: Intersex-Genitalverstümmelung
 Istituto Geografico Militare, das Militärgeographische Institut Florenz
 Instituto Geográfico Militar (Chile), das Militärgeographische Institut Chiles
 Instituto Geográfico Militar, das Militärgeographische Institut Argentiniens, seit 2009 Instituto Geográfico Nacional (Argentinien)
 Internationaler Großmeister, frühere Bezeichnung des Schachgroßmeistertitels
 Infrastrukturelles Gebäudemanagement, Begriff aus dem Facilitymanagement
 IGM-Group, österreichischer Roboterhersteller
 Kingman Airport (Arizona) (IATA-Code)

IgM steht für:
 Immunglobulin M

igm steht für:
 Kanggape (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua-Neuguinea

IGM